|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2015 vond plaats van 3 tot en met 9 augustus 2015 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Washington 2015. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Svetlana Koeznetsova was het vierde reekshoofd. Zij won haar openingspartij, maar moest wegens een onderbeenblessure verstek laten gaan voor de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Jekaterina Makarova bereikte de halve finale. In haar partij tegen Anastasija Pavljoetsjenkova moest Makarova bij een stand van 1–1 in sets de strijd opgeven, eveneens wegens een onderbeenblessure.

De ongeplaatste Sloane Stephens uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in twee sets. Stephens wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck moest het reeds in haar openingspartij opnemen tegen het eerste reekshoofd, Jekaterina Makarova – de Russin was te sterk voor Van Uytvanck. Haar landgenote An-Sophie Mestach, die zich via het kwalificatietoernooi voor de hoofdtabel had weten te plaatsen, strandde eveneens in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Gabriela Dabrowski had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Aoyama speelde samen met Eri Hozumi – in de tweede ronde verloren zij van het derde reekshoofd, Arruabarrena/Klepač.

Het eerste reekshoofd, Alla Koedrjavtseva en Anastasija Pavljoetsjenkova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Belinda Bencic / Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Lara Arruabarrena en Andreja Klepač in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Bencic had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Mladenovic twaalf.

Voor het Belgische duo An-Sophie Mestach en Alison Van Uytvanck viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Washington 2015
Washington